Stora Käringsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Käringsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Stora Käringsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,

Se även
Käringsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn